Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii
 Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Izraela (istniejące w latach 1994–1999 i 2001–2006)